Tom Sawyer – album składający się z trzech płyt winylowych zawierających skrócone opowiadania klasycznej powieści Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera czytanych przez Binga Crosby’ego. Został nagrany dla Argo Records w dniach 3 i 5 września 1975 roku w Londynie i wydany w 1976 roku.

Ścieżka dźwiękowa 
STRONA PIERWSZA

 Tom Escapes from Aunt Polly
 The new boy
 Whitewash!
 Becky Thatcher is admired
 Huckleberry Finn
 At School
 Tom Meets Becky

STRONA DRUGA

 An engagement
 Tom and Huck in the graveyard
 Muff Potter and Injun Joe
 The murder
 A solemn oath
 Pain-killer!
 Becky rejects Tom

STRONA TRZECIA

 Tom, Huck and Joe Harper run away
 Jackson's Island
 Supper and homesickness
 Exploring the Island
 Have the boys drowned?
 The Storm
 A Resurrection
 Tom and Amy Lawrence
 A blotted spelling book and a torn picture.

STRONA CZWARTA

 Mr. Dobbins discovers the books
 Muff Potter in jail
 The Trial
 Injun Joe escapes
 Digging for Treasure
 The haunted house
 Injun Joe returns

STRONA PIĄTA

 The Temperance Tavern
 Injun Joe's 'Number Two'
 The Picnic
 McDougal's Cave
 Huck saves the Widow Douglas
 Tom and Becky are lost
 At Church
 The Searchers

STRONA SZÓSTA

 In the cave
 Injun Joe returns
 The children are found
 Tom and Huck explore the cave
 The Treasure
 A Party
 Huck is introduced into society

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Binga Crosby’ego